Ильинецкая городская община () — образованная территориальная община в Винницком районе Винницкой области Украины.

Административный центр — город Ильинцы.

Органом местного самоуправления общины является Ильинецкая городская рада.

Населённые пункты 
В состав общины входят 30 населённых пунктов — 1 город, 2 посёлка и 27 сёл:

Примечания

Источники 
 

Общины Винницкой области
Винницкий район